La nazionale di calcio femminile della Serbia () è la squadra nazionale di calcio femminile della Serbia. È posta sotto l'egida della Fudbalski savez Srbije la Federazione calcistica serba (FSS). La Nazionale Serba trae le proprie origini dalla Nazionale di calcio femminile della Jugoslavia, costituendosi dalla disciolta Federazione calcistica di Serbia e Montenegro e rappresentando la sola Serbia dal 28 giugno 2006. Essa è considerata sia dalla UEFA che dalla FIFA come unica erede della Jugoslavia.

Come membro dell'UEFA partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA e al Campionato europeo UEFA. Al 24 giugno 2016 occupa la 43ª posizione nel Ranking FIFA.

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non qualificata (come Jugoslavia)
 1995: non qualificata (come Jugoslavia)
 1999: non qualificata (come Jugoslavia)
 2003: non qualificata (come Jugoslavia)
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1987: non qualificata (come Jugoslavia)
 1989: non qualificata (come Jugoslavia)
 1991: non qualificata (come Jugoslavia)
 1993: non qualificata (come Jugoslavia)
 1995: non qualificata (come Jugoslavia)
 1997: non qualificata (come Jugoslavia)
 2001: non qualificata (come Jugoslavia)
 2005: non qualificata (come Serbia e Montenegro)
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Rosa 
Rosa delle giocatrici convocate per l'incontro con la  del 6 marzo 2020 valido per le qualificazioni, gruppo G, all'Europeo di Inghilterra 2022.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Note

Collegamenti esterni